Laje bezieht sich auf:
 Lage (Portugal), eine Gemeinde in Portugal
 Laje (Brasilien), eine Stadt in Brasilien

Siehe auch:
 Laye
 Laie
 Lajes